El término arroyo de Vera puede referirse a:

Arroyo de Vera (Salto): curso de agua uruguayo que atraviesa el departamento de Salto.
Arroyo de Vera (Soriano): curso de agua uruguayo que atraviesa el departamento de Soriano.